wieniawka (Notodonta ziczac) – gatunek motyla z rodziny garbatkowatych
 Wieniawka – część wsi Janki w powiecie hrubieszowskim
 Wieniawka – dawna nazwa Chmielówki, wsi w ukraińskim obwodzie tarnopolskim